Стычновский — посёлок в Константиновском районе Ростовской области России.

Входит в Стычновское сельское поселение, являясь его административным центром.

География

Улицы 
 ул. Дальняя,
 ул. Лесная,
 ул. имени Лукаша, 
 ул. Молодёжная,
 ул. Пионерская,
 ул. Степная,
 ул. Центральная.

Население

Примечания

Ссылки 
 Стычновский (поселок сельского типа)

Населённые пункты Константиновского района (Ростовская область)